Podane języki wymarłe – ponad 100 – pogrupowano w rodziny i grupy geograficzne. Wymarcie całych rodzin zaznaczono punktorem.

Języki indoeuropejskie

Języki uralskie

Języki turkijskie

Języki afroazjatyckie

Języki austronezyjskie

Pozostałe języki Starego Świata (Eurafrazji) 
Uwaga: uwzględniono języki z hipotetycznej rodziny dene-jenisejskiej, sięgającej też do Ameryki Północnej.

Języki Nowego Świata 
Uwaga:
 nie uwzględniono języków austronezyjskich występujących m.in. w Oceanii;
 włączono języki eskimo-aleuckie, także te, które występują na Syberii;
 włączono języki papuaskie, także te, które występują w Azji.

Języki kreolskie i pidżyny 
 Skepi
 Ceylons-Nederlands
 Mohawk Dutch

 
Listy związane z językoznawstwem